«Время убивать» (; другое название — «Убийственное время») — кинофильм.

Сюжет 
Незнакомец (Кифер Сазерленд) убивает Брайана Марса и занимает его место, когда тот направляется в провинциальный город, чтобы вступить в должность помощника шерифа. А шериф городка Сэм Уэйбёрн (Бо Бриджес) планирует убийство Джейка Уинслоу — мужа своей любовницы Лоры (Камелия Кэт), в котором он собирается обвинить Брайана. Любовники планируют заманить Джейка в ловушку, и застрелить его из пистолета «Брайана Марса». Лора хочет сделать это сама в отместку за деспотию мужа. Но Лора и Сэм не знают, что у незнакомца есть мотив: он сам мечтает отомстить Джейку за смерть своего отца.

В ролях 
 Бо Бриджес — Сэм Уэйбёрн
 Кифер Сазерленд — незнакомец
 Уэйн Роджерс — Джейк Уинслоу
 Джо Дон Бейкер — Карл Каннингем
 Камелия Кат — Лора Уинслоу
 Майкл Мэдсен — Стью
 Шири Эпплби — Энни Уинслоу

Фильмы-триллеры США
Фильмы Рика Кинга
Фильмы США 1987 года
Фильмы New World Pictures